Ванинское — название населённых пунктов:

Россия 
 Ванинское — деревня в Подосиновском районе Кировской области.
 Ванинское — деревня в Некоузском районе Ярославской области.